Персоналии
 Реклингхаузен, Фридрих Даниель фон (1833—1910) — немецкий патологоанатом

Термины
 Болезнь Реклингхаузена — устаревшее название нейрофиброматоза I типа

См. также 
Рекклингхаузен (значения)

Ссылки